Большая четвёрка чилийской поэзии () — титул, закрепившийся за писавшими в XX веке поэтами из Чили: Габриэлой Мистраль, Пабло Нерудой, Висенте Уидобро и Пабло де Рока.

История 
В 1962 году чилийский критик , писавший под псевдонимом Алоне () издал книгу «Большая четвёрка чилийской литературы» (), которую посвятил исследованию творчества Мистраль, Неруды, Уидобро и де Рока. Использованный им титул запомнился, и впоследствии разные критики называли этих писателей большой четвёркой чилийской поэзии.

При этом у других чилийских критиков также распространённым стало называть большой четвёркой чилийской поэзии Неруду, Никанора Парра, Уидобро и Мистраль. Поэт и эссеист Роберто Боланьо в одной из своих речей отметил, что при этом всегда в эти списки входят именно эти пять поэтов, и предположил, что логичнее было бы называть не большую четвёрку, а большую пятёрку поэтов. Также он обратил внимание на юмористическое стихотворение Никанора Парра, посвящённое этому титулу:

В большой четвёрке поэтов Чили
трое:
Алонсо де Эрсилья и Рубен Дарио.

Боланьо отмечает, что, помимо игры с числом поэтов, ирония стихотворения также заключается в том, что приведённые в стихотворении чилийские поэты — не совсем чилийские: Эрсилья был испанским солдатом, сражавшимся в колониальных войнах против арауканов, а Дарио родился и умер в Никарагуа.

Примечания